La saison 2000-2001 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Super Division pour la  fois de son histoire et aussi en coupe d'Algérie.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références

Liens externes 
  
 Official Site

Béjaia
2000-2001
Football en Algérie en 2000
Football en Algérie en 2001